Existuje více nositelů příjmení Kapanen:

 Hannu Kapanen (* 1951) – finský lední hokejista
 Jari Kapanen (* 1954) – finský lední hokejista
 Kasperi Kapanen (* 1996) – finský lední hokejista
 Kimmo Kapanen (* 1974) – finský lední hokejista
 Niko Kapanen (* 1978) – finský lední hokejista
 Sami Kapanen (* 1973) – finský lední hokejista